Girl You Know It’s True steht für:
 Girl You Know It’s True (Lied), Lied von Numarx (1987)
 Girl You Know It’s True (Film), deutscher Spielfilm von Simon Verhoeven (2023)